Big Spring steht für folgende geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Big Spring (Alabama), im Marshall County, nicht mehr existent
 Big Spring (Georgia), im Gordon County, nicht mehr existent
 Big Spring (Iowa), im Wayne County, nicht mehr existent
 Big Spring (Kentucky), im Breckinridge County
 Big Spring (Baltimore County, Maryland)
 Big Spring (Washington County, Maryland)
 Big Spring (Minnesota), im Fillmore County
 Big Spring (Missouri), im Montgomery County
 Big Spring (Centre County, Pennsylvania)
 Big Spring (Cumberland County, Pennsylvania)
 Big Spring (Carter County, Tennessee)
 Big Spring (Meigs County, Tennessee)
 Big Spring (Wilson County, Tennessee), nicht mehr existent
 Big Spring (Texas), im Howard County
 Big Spring (Virginia), im Page County
 Big Spring (Wisconsin), im Adams County
 Big Spring Mill, im Independence County, Arkansas
 Big Spring Mills, im Lincoln County, Missouri, nicht mehr existent

Gewässer:
 Big Spring (Missouri), Quelle
 Big Spring Creek, Gewässer
 Big Spring Hole, See im Iron County, Michigan
 Big Spring Pond, See im Wayne County, Pennsylvania

Sonstige:
 Big Spring Island, Insel im Marshall County, Tennessee
 Big Spring Oil Field, Ölfeld im Howard County, Texas
 Big Spring Jam, Musikfestival in Huntsville, Alabama
 Big Spring Historical Marker, historischer Marker und Park im Houston County, Minnesota

im NRHP gelistete Objekte:
 Big Spring (Huntsville), in Huntsville, Alabama, ID-Nr. 80000704
 Big Spring Church, in Versailles, Kentucky, ID-Nr. 75000842
 Big Spring Historic District, in Van Buren, Missouri, ID-Nr. 81000101
 Big Spring School-Oliver Farmstead, in Settle, Kentucky, ID-Nr. 03000712
 Big Spring Union Church, in Springdale, Tennessee, ID-Nr. 75001739

Siehe auch:
 Big Spring Lake
 Big Spring Township
 Big Spring State Park
 Big Springs